Yanguan bezeichnet:

 Yanguan (Haining) (盐官镇), Großgemeinde der Stadt Haining in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Yanguan (Li) (盐官镇), Großgemeinde im Kreis Li in der chinesischen Provinz Gansu
 Yanguan (Xing’an) (严关镇), Großgemeinde im Kreis Xing’an im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China